Kardborresläktet (Arctium) är ett släkte i familjen korgblommiga växter, med 10 arter som förekommer naturligt i Eurasien och Nordafrika. Numera finns släktet förvildat på de flesta håll i världen.

Ett karaktäristiskt drag för kardborrarna är de krokuddiga holkfjällen. Alla blommorna är rödlila, rörformiga och tvåkönade och sitter i klotrunda, ofta spindelvävshåriga korgar. Bladen är stora och breda, utan taggar. 

Rötterna har tidigare, före 1900-talet, använts som läkemedel. Kardborrens krokuddiga holkfjäll inspirerade på 1940-talet den schweiziske ingenjören Georges de Mestral till att uppfinna kardborrebandet.

I Sverige finns fyra arter (*) som växer bland annat vid vägkanter.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Referenser

Noter

Externa länkar 
Den virtuella floran

Korgblommiga växter